Джордан Эшли Адамс (; в замужестве Смит (); род. 24 мая 1981 года в Спокане, штат Вашингтон, США) — канадская профессиональная баскетболистка, которая выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Миннесота Линкс», которой она была выбрана на драфте ВНБА 2003 года во втором раунде под общим восемнадцатым номером. Играла на позиции центровой.

В составе национальной сборной Канады Адамс стала бронзовым призёром чемпионата Америки 2009 года в Куябе, кроме того принимала участие на чемпионате мира 2010 года в Чехии, чемпионате Америки 2007 года в Вальдивии и Панамериканских играх 2007 года в Рио-де-Жанейро.

Ранние годы 
Джордан Адамс родилась 24 мая 1981 года в городе Спокан (штат Вашингтон) в семье баскетболиста Грега Уилтьера, выступавшего в Европе, и его жены Карлы, у неё есть младший сводный брат по отцу, Кайл, поигравший в НБА за клуб «Хьюстон Рокетс». Затем Карла вышла замуж за Джеффа Адамса, от которого она родила сына, Дэна, и трёх дочерей, Аманду, Бетани и Кристи. Училась же Джордан на невключённой территории Овертон (штат Невада) в средней школе Моапа-Вэлли, где выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте golobos.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты Канады
Игроки сборной Канады по баскетболу
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки ЖБК «Кале»
Игроки ЖБК «Спортинг» Афины
Игроки «Бирмингем Пауэр»
Баскетбольные тренеры Канады